Dreamcatcher ist:
 die englische Bezeichnung eines indianischen Kultobjekts, siehe Traumfänger
 Dreamcatcher (Band), südkoreanische Girlgroup
 kurz für Dreamcatcher Interactive, kanadischer Computerspiel-Publisher
 Originaltitel des Romans Duddits von Stephen King (2001)

Filme:
 The Dream Catcher – Auf der Spur der Träume, US-amerikanischer Spielfilm von Edward Radtke (1999)
 Dreamcatcher (2003), US-amerikanischer Spielfilm von Lawrence Kasdan, Verfilmung des King-Romans (2003)
 Dreamcatcher (2015), britisch-amerikanischer Dokumentarfilm von Kim Longinotto (2015)

Musikalben:
 Debütalbum des britischen Rundfunk- und Fernsehkomponisten David Lowe (1997)
 Soloalbum des Rock-Sängers und Deep-Purple-Frontmanns Ian Gillan (1997)
 Album der Folk-Band Secret Garden (2001)
 Album des US-amerikanischen Fingerstyle-Gitarristen Andy McKee (2004)
 Album der schwedisch-deutschen Hard-Rock-Band Last Autumn's Dream (2008)
 Debütalbum des polnischen Trance-DJs und -Musikproduzenten Nitrous Oxide (2010)